Canada
Huntingdon – cittadina del Québec
 Regno Unito
Huntingdon – cittadina del Cambridgeshire
 Stati Uniti d'America
Huntingdon – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
Huntingdon – città della Contea di Carroll, Tennessee